Radziewicze (rejon grodzieński) — obwód grodzieński
 Rudziewicze (rejon miadzielski) — obwód miński
 Radziewicze (rejon mostowski) — obwód grodzieński
 Rudziewicze (rejon zelwieński) — obwód grodzieński
 Rudziewicze (sielsowiet Nowosiółki) — obwód witebski